Париш има више значења:
 Париш (Алабама)
 Париш (Њујорк)